Carr, apellido inglés, puede referirse a:

 Austin Carr, jugador de baloncesto estadounidense.
 Cedric Errol Carr, botánico neozelandés.
 Edward Hallett Carr, historiador y filósofo británico.
 Nicholas George Carr, escritor estadounidense.
 Vikki Carr, cantante y actriz estadounidense.
 William Carr Beresford, militar y político británico.